La saison 1964-1965 du Championnat d'Italie de football est la soixante-troisième édition de la première division italienne.

Lors de cette saison, le Bologne FC tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux dix-sept meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les dix-huit participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

L'Inter Milan est sacré champion d'Italie pour la neuvième fois de son histoire.

Les 18 clubs participants 

 Atalanta Bergame
 Bologne FC
 Cagliari Calcio
 Calcio Catane
 AC Fiorentina
 US Foggia
 Genoa CFC
 Inter Milan
 Juventus FC
 Lanerossi Vicenza
 SS Lazio
 AC Mantova
 ACR Messine
 AC Milan
 AS Rome
 UC Sampdoria
 AC Torino
 Varese FC

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Italie de football

Lien externe 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1964-1965 Serie A
Championnat Italie Football 1964-1965 Serie A
Italie
Italie